Basiel (Samson en Gert), een personage
Basiel De Craene, dichter en priester
Basielkruid, ofwel basilicum